Томаш Штитный из Штитнего (, родился около 1333 — умер между 1401 и 1409) — чешский писатель, создатель первых прозаических произведений на чешском языке. Предшественник гуситской эпохи.

Жизнь и творчество 
Томаш Штитный вышел из семьи чешских мелкопоместных дворян. Учился в Пражском университете (но степени магистра так и не получил). Слушая там лекции по философии, богословию и каноническому праву, он увлекался «огненными словами» тогдашних проповедников. На него влияли и речи Войтеха Ранка и Яна Милича; он стал пламенным приверженцем последнего и под его влиянием занялся христианской философией. 

Настаивал на равноправии языков («…Еще св. Павел писал на языке тех, кому писал: евреям — по-еврейски, грекам — по-гречески. Поэтому, мне не думается, что было бы дурно писать чехам книги по-чешски, с помощью которых они могли бы иметь христианскую веру и добрые поучения»).

Особое место в наследии Штитного занимают наставления о Боге («Книжка о делах христианских», состоящая из шести трактатов) — рассказ о сотворении мира, о доброте, мудрости, справедливости и строгости всевышнего. Привлекательный образ доброго Бога, живой диалог, доступный пониманию язык нравились читателям.

Сохранилось также 26 книжечек с «рассуждениями» Штитного, написанными в занимательной форме. В этих книгах старшие дают младшим практические советы по хозяйству и поведению в семье и обществе (например, рассуждения «О трех состояниях: девическом, вдовьем и супружеском»; «О хозяине, хозяйке и слугах»).

Штитный адаптировал к чешским реалиям несколько популярных в Европе поучительных книг, в том числе аллегорическое итальянское сочинение об устройстве общества на примере игры в шахматы.

В целом творчество Штитного отражало взгляды мелкой шляхты, оппозиционной к католической церкви. Писатель критически оценивал современные общественные порядки, выступал в защиту простого человека, проповедуя христианскую мораль, идею нравственного самоусовершенствования. Сочинения Штитного пользовались огромным успехом, их переписывали и неоднократно печатали.

Труды 
 Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (ок. 1376), сборник трактатов о христианстве:
 O vieře, o naději a milosti
 O trojiech staviech — panenském, vdovském a manželském,
 O hospodáři, hospodyni a čeledi,
 Kak se zdejší stavové lidští připodobnávají k andělským kuoróm
 Ostnec svědomie a o pokušení ďábelském,
 Kak se očistijem toho, že hřešíme.
 O devieti staviech lidských podobných k devieti kóróm anjelským (ок. 1376), трактат
 Knihy naučení křesťanského, трактаты
 Olomoucké povídky, středověká zábavná próza (35 небылиц)
 Řeči besední (ок. 1390), диалог отца с детьми об основах христианской веры
 Knihy o šašiech a co hra šachová ukazuje a učí (ок. 1390), перевод на чешский книги итальянского автора-доминиканца Jacoba de Cessolis с оригинальными добавлениями Штитного
 Řeči sváteční a nedělní (ок. 1392), духовный календарь
 Exempla, короткие рассказы
 Barlaam a Josafat (после 1390), чешский вариант духовного романа неизвестного греческого автора 6 в.
 Zjevení svaté Brigity (после 1390), чешский перевод избранных шведских легенд о святых призраках
 Život svaté Alžběty (ок. 1400), занимательное жизнеописание тюрингской принцессы Альжбеты (н. 13 в.)

Памятник 

 Памятник Томашу Щитне находится в Оломоуце, автор Юлий Пеликан
 Статуя или бюст в паре с J.И. Коменски часто появляются перед школой или в фасаде школьного здания, например, в Толиках, перелетах или берегах
 Бронзовый бюст Фомы Щитного находится в Пантеоне Национального музея в Праге, (1898)
 Имя Томаша Щитного было помещено на стол под окнами Национального музея Праги вместе со многими другими, см. семьдесят два имени чешской истории.
 Улица названа в честь Томаса Штитного в нескольких городах Чешской республики, например, в Праге 3 - Жижков, в Йиндржиховем Градце или Хомутове

Примечания

Литература

Ссылки 
 Штитный на сайте «Чешская литература»

Писатели Чехии